Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2017 проходил в городе Летбридж (Канада) c 22 по 29 апреля 2017 года. Турнир проводился в 10-й раз.

В турнире принимали участие 39 национальных сборных смешанных команд (составленных из одного мужчины и одной женщины).

Впервые в чемпионате мира принимала участие сборная Хорватии.

Чемпионат являлся последним квалификационным турниром для отбора участников турнира по кёрлингу на зимних Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане, Южная Корея, где кёрлинг среди смешанных пар будет впервые включен в программу соревнований Олимпиады. Участие в олимпийском турнире получали команды, набравшие в результате серии квалификационных турниров наибольшее количество очков. На этом чемпионате мира квалификационные очки получали команды, занявшие на чемпионате первые 12 мест (чемпион получит 14 очков, серебряный медалист — 12 очков, бронзовый призёр — 10 очков, занявшие 4-е место и далее — от 9 очков до 1 очка).

Чемпионом стала (6-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победившая в финале сборную Канады. Бронзовые медали завоевала сборная Китая, победившая в матче за 3-е место сборную Чехии.

Одновременно и там же проводился Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2017.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе, команды разбиваются на 5 групп (группы A, B, C, D — по 8 команд, группа E — 7 команд), где играют между собой по круговой системе в один круг. Затем 16 лучших команд выходят в этап плей-офф, где играют по олимпийской системе в 1/8 финала, четвертьфиналах, полуфиналах, финале, а также в матче за 3-е место. Кроме того, поскольку нужно определить 12 лучших команд (а на этапе четвертьфинала остаётся только 8), проигравшие в 1/8 финала разыгрывают (также по олимпийской системе) «малый плей-офф», чтобы определить команды, которые займут в окончательной классификации места с 9 по 12.

Составы команд 

(источник:)

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано по UTC-6.

Групповой этап 
Турнирная таблица по результатам группового этапа

Группа A

Группа B

За неявку на игру команде Уэльса засчитано техническое поражение (L). Соответственно, команде Болгарии — техническая победа (W).

Группа C

Группа D

Группа E

  Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты и статистика чемпионата на сайте WCF

Видео 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спорт в Канаде в 2017 году
Квалификация на зимние Олимпийские игры 2018
Международные спортивные соревнования в Летбридже
Апрель 2017 года
Чемпионаты мира в Канаде